В анализе функций действительных переменных производные Дини — это одно из обобщений понятия производной.

Верхняя производная Дини непрерывной функции

 

обозначается через  и определяется как

 ,

где  есть верхний частичный предел.

Нижняя производная Дини,  определяется как

 ,

где  есть нижний частичный предел.

Если  определена на векторном пространстве, тогда верхняя производная Дини в точке  по направлению  определяется как

 

Если  локально липшицева (то есть у каждой точки существует окрестность, ограничение  на которую — липшицева функция), то  конечна. Если  дифференцируема в точке , тогда производная Дини в этой точке совпадает с обычной производной в .

Примечания 
 Иногда используют обозначение  вместо  и  используется вместо 

 Также используют обозначения
 

 и

 

 Таким образом, когда используется -нотация производных Дини, знаки плюс и минус обозначают левосторонний или правосторонний предел, а положение знака указывают на тип производной (верхняя или нижняя).

 На расширенной числовой прямой каждая из производных Дини всегда существует, однако они могут иногда принимать значения  или

Литература 
 

Дифференциальное исчисление